Lista 339 gmin w departamencie Ardèche we Francji.

Gminy we Francji